La Communauté de communes des Terres d'Auxois est une communauté de communes française, située dans le département de la Côte-d'Or et la région Bourgogne-Franche-Comté.

Historique 
La communauté de communes est créée au  par fusion de la communauté de communes du Sinémurien, de la communauté de communes du canton de Vitteaux et de la communauté de communes de la Butte de Thil.

À la suite de la création de la commune nouvelle du Val-Larrey le , le nombre de communes passe de 77 à 76.

Composition 
La communauté de communes est composée des  suivantes :

Notes et références

Lien externe 
 
 
 Office de tourisme des terres d'Auxois

Communauté de communes dans la Côte-d'Or